Edward Jones peut désigner :
 Edward David Jones (1856-1920), statisticien américain ;
 Edward Burne-Jones (1833-1898), peintre britannique préraphaélite ;
 Edward Jones (1752-1824), musicien gallois ;
 Edward Jones (1881-1951), joueur britannique de crosse ;
 Edward E. Jones (1927-1993), psychologue et professeur d'université américain ;
 Edward P. Jones (1950-), écrivain américain ;
 Edward Jones, pseudonyme collectif sous lequel les éditions Hachette ont publié Le Trio de la Tamise ;
 Edward Jones (1995-), pilote automobile britannique.

Voir aussi 
 Edward Jones Dome, stade de football américain